У списку подані матчі празької «Славії» у єврокубкових турнірах. Вперше у міжнародному турнірі «Славія» зіграла у 1927 році на Кубку Мітропи, а згодом виступала і у загальноєвропейському турнірі Кубок ярмарків. 

Перша поява клубу у змаганнях під егідою УЄФА відбулась у Кубку кубків сезону 1974/75 років. Найкраще досягнення клубу — півфіналу Кубку УЄФА у сезоні 1995/96 років.

Під егідою УЄФА

Кубок Мітропи та Кубок ярмарків

Примітки 

Славія (футбольний клуб, Прага)